Banne (rechtsgebied)
Banne (Ardèche), gemeente in Frankrijk
Banne Buiksloot